W69 peut faire référence à :
 Noyade et submersion dans des eaux naturelles, d’après la classification internationale des maladies ;
 W69, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres